

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Giebułtów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk
 Giebułtów – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Giebułtów – wieś w woj. małopolskim,w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki